solnisko – rodzaj obszaru lądowego
 Solnisko – polana w Gorcach na Grzbiecie Turbaczyka
 Solnisko – polana w Tatrach Bielskich na Słowacji
 Solnisko (Kotoń) – szczyt w Beskidzie Makowskim w paśmie Koskowej Góry
 Solnisko (Solniska) – szczyt w Beskidzie Makowskim w Paśmie Przedbabiogórskim
 Solnisko – szczyt w Gorcach
 Solnisko – przysiółek w gminie Zawoja
 Solnisko – przysiólek w gminie Łękawica

Zobacz też:
 Solniska – szczyt w Beskidzie Makowskim